Анна де Роган-Шабо (1648—1709) — французская аристократка, внучка Анри де Рогана. Фаворитка короля Франции Людовика XIV и известная красавица своего времени.
 Роган-Шабо, Луи-Антуан-Огюст де (1733—1807), герцог де Шабо и де Роган, пэр Франции, принц де Леон — французский генерал.
 Роган-Шабо, Луи-Мари-Бретань-Доминик де (1710—1791), герцог де Роган, пэр Франции — французский аристократ.
 Роган-Шабо, Луи-Франсуа-Огюст де (1788—1833) — французский кардинал